OGC est un sigle pouvant faire référence à :

 Open Geospatial Consortium, un consortium international dans le domaine de la géomatique et de l'information géographique ;
 Office of Government Commerce, l'ancien Office des achats publics britannique, supprimé en 2011 ;
 Olympique gymnaste club Nice Côte d'Azur, club de football français.

 ogc, code de langue de l'Ogba.

voir aussi 
 OGC Nice Côte d'Azur Handball.